Фукухара () — японская фамилия. Известные носители:
 Фукухара, Ай (род. 1988) — японская спортсменка, игрок в настольный теннис, обладатель медалей летних олимпийских игр 2012 и 2016 годов.
 Фукухара, Каори (род. 1986) — японская сэйю.
 Фукухара, Карен (род. 1992) — американская актриса японского происхождения.
 Фукухара, Мива (род. 1944) — японская фигуристка-одиночница, выступавшая в женском одиночном разряде.
 Фукухара, Рёдзиро (1868—1932) — японский юрист, заместитель министра образования, президент Университета Тохоку.